Ханс Бютикофер (,  — ) — швейцарский бобслеист, серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Гармиш-Партенкирхене (1936) в составе четверки.

Годы активной спортивной карьеры спортсмена пришлись на конец 1930-х гг. На зимних Играх в Гармиш-Партенкирхене (1936) в составе второй сборной команды Швейцарии (Рето Кападрутт, Ханс Айшель, Фриц Фейерабенд, Ханс Бютикофер) завоевал серебряную медаль, уступив только первой национальной сборной своей страны.

Помимо бобслея, занимался и другими видами спорта: в частности, в том же 1936 году он стал чемпионом Швейцарии по водному поло и вице-чемпионом по хоккею на льду.

В послевоенные годы был президентом, а затем почётным президентом объединения спортсменов-олимпийцев Швейцарии.

Ссылки 
 
 Ханс Бютикофер в базе данных спортсменов-олимпийцев 
 Некролог на сайте объединения спортсменов-олимпийцев Швейцарии 

Бобслеисты Швейцарии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1936 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 1936 года